Победа — деревня в Кайбицком районе Татарстана в 10 км к западу от Больших Кайбиц. Входит в состав муниципального образования сельское поселение Ульянковское.

География 
У деревни протекает один из притоков реки Бирля.

История 
Основано в XVIII веке.

Экономика 
ООО «Золотая Нива»

Демография 
 1989 год — 35
 1997 год — 31
 2010 год — 19
Национальный состав — в основном русские.

Примечания 

Населённые пункты Кайбицкого района